Bekkevold ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Bekkevold (* 1938), dänischer Tennisspieler
 Geir Jørgen Bekkevold (* 1963), norwegischer Theologe und Politiker
 Kristin Bekkevold (* 1977), norwegische Fußballspielerin